Ruzzini – a volte anche  Ruzini, famiglia patrizia veneziana annoverata fra le cosiddette Case Nuove

Architettura 
 Palazzo Priuli Ruzzini – palazzo nel sestiere di Castello a Venezia
 Palazzo Ruzzini – palazzo nel sestiere di Cannaregio a Venezia

Persone 
 Carlo Ruzzini – 113º doge della Repubblica di Venezia
 Jole Ruzzini – pallavolista italiana
 Luigi Ruzzini – vescovo cattolico italiano